Parola chiave – parola segreta per ottenere un accesso
Parola chiave – termine utilizzato come descrittore nei processi di indicizzazione (sia l'indicizzazione per soggetto della catalogazione e della classificazione bibliografica, sia l'indicizzazione dei siti internet compiute da motori di ricerca)
Parola chiave – parola in un linguaggio di programmazione con un significato particolare
Parola chiave – nella semantica del linguaggio e nell'information retrieval, quel termine che in un testo si presenta più volte di quanto ci si aspetterebbe
Parola chiave – racconto di Isaac Asimov
Parole chiave – singolo del 2010 di Marracash